Witting è un cognome tedesco.

Alcuni personaggi famosi:

 Augusto Witting : ammiraglio e scrittore italiano
 Rolf Witting : ministro degli esteri finlandese (1940-1943)
 Clifford Witting :  scrittore inglese di libri gialli